Olympic kan syfta på:

 RMS Olympic –  systerfartyg till Titanic och Britannic
 Olympic-klass (oceanångare) – en fartygsklass med bland annat RMS Olympic
 Olympic Airlines – ett grekiskt flygbolag
 Olympic (halvö) – en halvö i delstaten Washington i USA
 Olympic nationalpark – en nationalpark i USA
 Blackburn Olympic FC – en brittisk fotbollsklubb
 Sydney Olympic FC – en australiensisk fotbollsklubb
 BK Olympic – en fotbollsklubb i Malmö
 OV Helsingborg (tidigare Olympic/Viking HK) – en svensk handbollsklubb